Ли́пецкий райо́н может означать:
 Липецкий район (Липецкая область) — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Липецкой области, административный центр — город Липецк.
 Липецкий район (Харьковская область) — бывший район в Харьковской области УССР, существовавший с 1923 года до ВОВ; административный центр — посёлок Липцы.